Europeiska cupvinnarcupen 1994/1995 vanns av Real Zaragoza, Spanien som i finalen slog Arsenal, England med 2-1 efter förlängning. Segermålet gjordes av Nayim, tidigare mittfältare i Tottenham Hotspur som i sista övertidsminuten slog in en lobb från halva planen bakom David Seaman.

Kvalificeringsomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

Säsongen 1994/1995 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1994 i Europa
1995 i Europa
Fotbollssäsongen 1994/1995
1994/1995